Masahiko Ichikawa (Tóquio, 17 de setembro de 1985) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Omiya Ardija.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Omiya Ardija